Strzałkowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Stupsk 
 Strzałkowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta 
 Strzałkowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Strzałkowo – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim
 Strzałkowo – stacja kolejowa w Strzałkowie, w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim
 Strzałkowo – oboczna nazwa jeziora Strzałkowskiego w województwie wielkopolskim, w powiecie wągrowieckim, w gminie Wągrowiec.

Przypisy